Это список знаменосцев, которые представляли Буркина-Фасо на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Буркина-Фасо на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Буркина-Фасо